Paloncy je příjmení, jež nosí více osobností:

 Eduard Paloncy (1896–1968) – ostravský důlní měřič a jeskyňář působící na Slovensku
 Evžen Paloncy (1923-2007) – JUDr., CSc.; ředitel nakladatelství Svoboda; publicista, editor Jaroslava Haška a překladatel z ruštiny 
 Pavel Paloncy (* 1984) – překladatel, fotograf, reportér na volné noze, horský ultraběžec, orientační běžec; věnuje se rogainingu a adventure racingu

Podobné příjmení 
 Evžen Paloncý	(* 1931) – účastník odboje a odporu proti komunismu